Antonio Loredan ist der Name folgender Personen:

* Antonio Loredan (Politiker, 1420) (1420–1482), venezianischer Politiker und Marineoffizier
 Antonio Loredan (Politiker, 1446) (1446–1514), venezianischer Politiker und Diplomat